Gangnam-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Gangnam-dong, Andong, stadsdel i Andong, Norra Gyeongsang, 
 Gangnam-dong, Gangneung, stadsdel i Gangneung, Gangwon, 
 Gangnam-dong, Chuncheon, stadsdel i Chuncheon, Gangwon,